Атлантическо-конголезские языки — ветвь нигеро-конголезской семьи в классификации языков Африки с стереотипной системой именного класса этой семьи. Они включают в себя все нигеро-конголезские языки, но языки манде, догонские языки, иджоидные языки и часть кордофанских языков. Западно-нигритские языки Мукаровского соответствовали примерно современным атлантско-конголезским языкам.

Атлантическо-конголезские языки вне кордофанских и были традиционно разделены на атлантические, вольта-конголезские ветви, но сомнительно, что это является допустимым генеалогическим узлом.

В инфобоксе языки, которые появляются самые разноречивые (языки сенуфо, языки кру) размещены сверху, в то время как те, которые приближены ближе к ядру (анолог ветвей бенуэ-ква языков ква, вольта-нигерийские и бенуэ-конголезские располгагаются внизу. Бывшая атлантическая ветвь была разбита на сенегамбийскую, бакскую, мелскую, гола, лимба, которые остались рядом друг с другом только потому, что нет никаких опубликованных доказательств, чтобы их переместить; вольта-конголезская (саванные через бенуэ-конголезские) семья осталось целой, кроме семей кру и сенуфо. Если семьи саванная или ква оказываются недействительными, то дерево будет ещё более переполненным.

Существует несколько плохо засвидетельствованных языков, таких как байот и бунг, которые могут оказаться дополнительными ветвями.

Состав 
 Лафофа (кордофанская)
 Талоди-хейбанские (кордофанская)
 Сенуфо (гур)
 Кру
 Сенегамбийские (атлантическая)
 Бак (атлантическая)
 Мел (атлантическая)
 Гола (атлантическая)
 Лимба (атлантическая)
 Саваннские (адамава-гур)
 Фали (адамава)
 Лаал
 Мбре (= пре) (неклассифицированный)
 Ква (бенуэ-ква)
 Эга (бенуэ-ква)
 Вольта-нигерийские (бенуэ-ква)
 Укаан (бенуэ-ква)
 Бенуэ-конголезские (бенуэ-ква)

Ссылки 
 Атлантическо-конголезские языки на Ethnologue

Языки Африки
Нигеро-конголезские языки